60 лет Казахстана — название населённых пунктов в Казахстане:

 60 лет Казахстана — до 2008 года название села Костакыр в Жетысайском районе Туркестанской области.
 60 лет Казахстана — до 1990 года название села Акалтын в Шардаринском районе Туркестанской области.

См. также 
 60 лет Казахской ССР